Anobes (; ) foi um príncipe armênia da dinastia arsácida que viveu no .

Vida 

Anobes era o primogênito do príncipe   com uma mulher de nome desconhecido, tendo nascido antes de seu pai tornar-se rei. Anobes também foi um dos netos do rei  . O historiador do   em sua História dos Armênios (livro IV, capítulo XV) indiretamente menciona Anobes como um primo dos nobres Genelo e Tirites.

No ataque persa à Armênia, estava entre os membros da casa real capturados. Em represália, os nobres, junto de romanos, lutaram contra os sassânidas e forçaram o xá   a abandonar a região e libertar a família real. Pouco se sabe da vida de Anobes no reinado de seu pai. Neste tempo, Ársaces casou-se com duas esposas ao mesmo tempo (Paranzém e Olímpia) e com uma delas (Paranzém) teve outro filho, Papas. Após a morte dele, Papas sucederia-o como rei da Armênia, e não Anobes.

Segundo Mesrobes Mastósio, que foi um sacerdote e historiador do católico , Anobes casou-se com uma mulher de nome incerto com quem teve um filho chamado Varasdates. Varasdates seria um futuro rei da Armênia de 374 a 378 e proclamou-se como sobrinho de Papas.

Bibliografia 

 

 

 

 

Armênios do século IV
Nascidos no século IV
Mortos no século IV
Casa arsácida da Armênia